TFN est un sigle ou un code qui peut désigner :
  ;
 TFN, ancien nom d’Atalian, une entreprise française de sous-traitance de services aux entreprises ;
 Twelve Foot Ninja, un groupe de metal alternatif australien.